Le terme Sourcellerie peut faire référence :
 à la pratique divinatoire des sourciers.
 au livre Sourcellerie de l'écrivain anglais Terry Pratchett.